Le syndicat mixte du Pays du Giennois est un pays française, situé dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire.

La structure correspond approximativement aux contours de la région naturelle du Giennois.

Histoire
Le syndicat intercommunal du Pays du Giennois est créé dès juin 1996 puis devient un syndicat mixte le

Géographie
Le Pays Giennois est constitué de 31 communes réparties sur le territoire de 2 cantons (Sully-sur-Loire,et Gien). Il est composé de 2 Communauté de Communes : CC Giennoises et CC Berry Loire Puisaye.

Compétences

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
 Liste des intercommunalités du Loiret
 Liste des communes du Loiret

Lien externe

Giennois
Syndicat mixte